Бопп (Bopp):
 Бопп, Томас (1949—2018) — американский астроном-любитель.
 Бопп, Франц (1791—1867) — немецкий лингвист.
 БОПП-плёнка — упаковочный материал.

См. также 
 C/1995 O1 (Хейла — Боппа)